Функција (лат. -{functio}- = посао, одрађивање) се може односити на:

 Функција (математика), пресликавање, однос елемената скупова;
 Функција (програмирање), програмска цјелина;
 Функција (објект), циљ/задатак који објекат мора испунити;
 Функција (биологија), наука о физичким и хемијским факторима одговорним за настанак, развој и ток живота (физиологија);
 Функција (теорија система), задатак и смисао једног система;
 Функција (организација), ограничени дио организационе структуре;
 Функција (хемија), атомска група органског једињења (функционална група);
 Функција (социологија), социјална улога (структурни функционализам);
 Функција (лингвистика), дио реченице у лингвистици (синтакси);
 Функција (филозофија), филозофска теорија о природи менталног стања (функционализам);
 Функција (топологија), пресликавање;

Види још 
 Функционалност
 Функционер